Ио́сиф Ио́сифович Марчи́нский (, ; 25 декабря 1952, с. Грубское, Житомирская область, УССР, СССР — 31 декабря 2022) — украинский скульптор. Заслуженный художник АР Крым (2009).

Биография 

1972 — окончил Львовское государственное училище прикладного искусства им. Ивана Труша (сейчас Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства им. Ивана Труша).

1979 — окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства (сейчас Львовская национальная академия искусств). Там его учителями были Борисенко Валентин Назарович, Садовский Иосиф Антонович, Мысько Эммануил Петрович и Крвавич Дмитрий Петрович.

1987 — член Союза художников СССР.

1991 — член Национального союза художников Украины.

2006 — Государственная премия Верховной рады АР Крым.

2009 — заслуженный художник АР Крым.

Жил в Симферополе.

Творческие жанры : монументальная, парковая и станковая скульптура.

В ответ на предложение Посольства Украины в Армении разработал проект памятника Тарасу Шевченко для города Ереван. Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры Украины, Украинским всемирным координационным советом (УВКР), Держбудом Украины и Киевским горсоветом разработка была рассмотрена и предложена к реализации.

Скончался 31 декабря 2022 года.

Основные конкурсы 
 1985 — вторая премия среди 12 творческих коллективов из европейских стран на Международном конкурсе на реконструкцию и художественное оформление центра города Две-Могили (Болгария).
 1994 — предложение Иосифа Марчинского признано лучшим среди 28 проектов на Международном конкурсе на сооружение Монумента жертвам депортации крымских татар (Симферополь, Украина).
 2001 — на конкурсе на сооружение памятника бывшему городскому голове Евпатории С. Е. Дувану проект предложен к реализации в кенассе Евпатории (Украина).
 2004 — два предложения выиграли в конкурсе парковой скульптуры для обновлённой набережной Ялты.

Основные монументальные работы 
 Въездной знак в г. Бахчисарай (высота 11 м; бетон, медь; Крым, Украина)
 Въездной знак в г. Симферополь (со стороны Евпаторийского шоссе) (высота 14 м; нержавеющая сталь; Крым)
 Металлопластика на фасаде Дворца торжественных событий в Евпатории (8 м х 3,5 м х 1 м; латунь; Крым)
 «Сизиф» (высота 200 см; песчаник; Ямполь, Украина)
 «Материнство» (высота 195 см; гранит; Симферополь, Крым)
 «Рождение Христа» (высота 315 см; туф; Ереван, Армения)

Примечания 

Художники СССР
Художники Украины
Выпускники Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Заслуженные художники Автономной Республики Крым